Своге () — община в Болгарии. Входит в состав Софийской области. Население составляет 24 913 человек (на 18.09.2006 г.).

Состав общины 
В состав общины входят следующие населённые пункты:
 Бакёво
 Батулия
 Бов
 Брезе
 Брезовдол
 Буковец
 Владо-Тричков
 Габровница
 Гара-Бов
 Гара-Лакатник
 Губислав
 Добравица
 Добырчин
 Дружево
 Еленов-Дол
 Желен
 Завидовци
 Заноге
 Заселе
 Зимевица
 Искрец
 Лакатник
 Лесковдол
 Луково
 Миланово
 Огоя
 Оплетня
 Осеновлаг
 Реброво
 Редина
 Свидня
 Своге
 Томпсын
 Церецел
 Церово
 Ябланица

Примечания 

Общины Софийской области